Osoby:
 Jon Arbuckle – postać fikcyjna, właściciel Garfielda i Odiego
 Matthew Arbuckle – amerykański żołnierz
 Roscoe "Fatty" Arbuckle – amerykański aktor komediowy
 Tiffany Arbuckle – amerykańska wokalistka
Inne:
 Arbuckle, Kalifornia – jednostka osadnicza w USA
 Arbuckle – łańcuch górski w USA
 Iggy Arbuckle – kanadyjski serial animowany

Zobacz też 
 Fort Arbuckle